Натуральне число 1009
 1009 рік до нашої ери
 1009 рік нашої ери